Митниця — установа, що здійснює контроль за провезенням товарів через кордон і за їх оподаткуванням
 «Митниця» — радянський повнометражний кольоровий художній фільм

Митниця — присілок, Міжріченський район, Вологодська область

Митниця — село, Київська область, Васильківський район
 Митниця — село, Львівська область, Золочівський район
 Митниця — село, Рівненська область, Дубенський район
 Митниця — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Митниця — мікрорайон у Черкасах

Див. також 
 Митниця дає добро